Julio Fernández puede referirse a:

 Julio Fernández, historietista español.
 Julio Fernández Gayoso (1931-), banquero español.
 Julio César Fernández (1938-), periodista español.
 Julio C. Fernández Larraz (1944-), pintor cubano.
 Julio Ángel Fernández (1946-), astrónomo uruguayo.
 Julio Fernández Rubio (1941-1984), herrero, transportista latifundista torino, humachuquino, peruano.

 julio Fernández 
Piloto de f2

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández